Abban ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Abban (Jamchad) (18. Jh. v. Chr.), König von Jamchad
 Abban der Eremit Heiliger (CE) (~ 400) 
 Abban von New Ross (Ewin, Abhan, Evin, Evin von Ros-Mhic-Treoin; † 620), Heiliger (CE), Gedenktag katholisch: 22. Dezember
 Abban von Magheranoidhe († 16. März 620 (?)), Abt in Magheranoidhe, Gedenktag katholisch: 16. März
 Isaac Kobina Abban (1933–2001), oberster Richter in Ghana